Сушка (бублик) — кулінарний виріб, пшеничне тісто кільцем, зварене у воді чи оброблене гарячою парою, а тоді запечене.
 Сушка торфу — технологічний процес видалення вологи з торф у випаровуванням при його видобутку і виробництві торфової продукції.
 Термічна сушка — операція зневоднення вологих продуктів випаровуванням з них вологи у навколишнє повітряне середовище при їх нагріванні.
 Сушка аерогеліодинамічна — новий комбінований метод сушки і очищення дисперсних гірських порід (піски, глини) і матеріалів (кераміка, керамзит)

Населені пункти та їхні частини
 Сушка — село в гміні Каменець-Зомбковицький Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сушка — село в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Сушка — осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Сушка — осада в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки